

Persone
 Aldo Simoncini (1986) – calciatore sammarinese
 Anita Simoncini (1999) – cantante sammarinese
 Carlo Simoncini (1892-1916) – militare sammarinese
 Costantino Simoncini (1918-1990) – politico italiano 
 Davide Simoncini (1986) – calciatore sammarinese
 Francesco Simoncini – tipografo e autore di caratteri
 Francesco Simoncini (2006) – cantautore italiano
 Giacomo Simoncini (1994) – politico sammarinese
 Guiscardo Simoncini, in arte Guy Simon (1894-1956) – montatore e direttore alla produzione italiano
 Samuele Simoncini (1976) – tenore italiano

Altro
 Metodo Simoncini – presunta terapia anticancro, ideata da Tullio Simoncini